I Diesel 23 sono un gruppo musicale svizzero nato a Lugano il 23 novembre 2010 e scioltosi nel 2015. In questi anni ha pubblicato, attraverso Tunecore e Cdbaby, 4 album.

Storia
Il 23 era il numero che ricorreva spesso nelle scelte del gruppo, come l'orario e la data di fondazione. Si dichiaravano "Diesel" per la lentezza nella preparazione delle loro attività musicali.
Hanno partecipato al Rock n'Bonsai Steve Lee memorial contest di Lugano come ospiti e giuria nell'ottobre 2013 dove hanno eseguito un brano dei Gotthard in omaggio allo scomparso Steve Lee. 
Hanno partecipato a Ti-Suono e Music-club tra il 2013 e il 2015.
Il frontman Umberto Alongi ha lasciato il gruppo nel 2015 per intraprendere la carriera solista e i Diesel 23 non sono riusciti a ritrovare la forma musicale corretta per proseguire la loro attività musicale.

Discografia

Album
 2014 - Let me understand - (CdBaby - Diesel '23)
 2014 - Io mi fermo qui - (CdBaby - Diesel '23)
 2014 - Angels and Demons - (Tunecore - Diesel '23)
 2015 - Last chance - (CdBaby - Diesel '23)

Partecipazioni
 2013 - Rock n'bonsai contest - (Ospiti)

Note